William Monroe ou Bill Monroe peut faire référence à :
 Bill Monroe (1911–1996), musicien et compositeur américain, à l'origine du développement du style de musique bluegrass,
 Bill Monroe (1920–2011), journaliste américain, producteur et présentateur de l'émission Meet the Press,
 Bill Monroe (1877–1915), joueur de baseball américain évoluant en ligue nègre.

Voir aussi